Qianwei Xiang kan syfta på följande platser:

Kina 

 Qianwei (socken i Kina, Shandong), 
 Qianwei (socken i Kina, Heilongjiang), 

Robotskapade Kinaförgreningar